Стефа́н Теодорович Кача́ла (1815, с. Фирлеев (теперь с. Липовка Рогатинского района Ивано-Франковской области) —1888, с. Шельпаки (сейчас Подволочисского района Тернопольской области) Украина) — украинский писатель и общественный деятель.

Из крестьян, священник. В 1848 содействовал возникновению политического общества «Головна Руска Рада» и общества научно-литературного «Галицко-русской матицы», был членом-основателем «Народного Дома» и издательского общества «Просвита», составлял книги для народного чтения, участвовал в создании и деятельности возникших в 1870-х годах: «Товариства имени Шевченко» и «Русске товариство педагогичне», в 1885 — в учреждении нового политического общества «Народна Рада».

В 1879 Качала опубликовал крупное историческое исследование «Polityka Polaków wzgledem Rusi», напечатанное (с небольш. сокращ.) в «Киевской старине» 1885 под заглавием «Очерк истории Юго-Западной Руси». Качала был членом галицийского сейма с 1861 по день смерти, а одно время — депутатом в венском рейхсрате. В положении небогатого сельского священника Качала являлся щедрым жертвователем на все народно-общественные предприятия.

В 1900 г. на кладбище в с. Шельпаки на могиле писателя и общественного деятеля С. Качала скульптор Ю. Марковский выполнил надгробие.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в 1815 году
Родившиеся в Рогатинском районе
Умершие в 1888 году
Персоналии по алфавиту
Выпускники Бережанской гимназии
Выпускники Львовской духовной семинарии
Галицкие русофилы
Послы Галицкого сейма 1-го созыва
Послы Галицкого сейма 3-го созыва
Послы Галицкого сейма 4-го созыва
Общественные деятели Украины
Писатели Украины
Деканы УГКЦ
Члены Научного общества имени Шевченко